Pallemjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pallemjaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (7,38 ha)
Pallemjaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn